

Географічні об'єкти 

 Ліньян-де-Базас — муніципалітет у Франції, в регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Ліньян-де-Бордо — муніципалітет у Франції, в регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Ліньян-сюр-Орб — муніципалітет у Франції, в регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро

Особи 

 Мельчор де Ліньян-і-Сіснерос — віце-король Перу (1678—1681)